Турие или Туре може да се отнася за:

 Турие, село в община Дебърца, Република Македония;
 Турие, на гръцки Корифи, село в дем Лерин, Гърция.